De Championnat National is de derde divisie in het Franse voetbal. Het is de hoogste divisie die door de Franse voetbalbond (FFF) wordt georganiseerd. De Ligue 1 en Ligue 2 vallen onder de verantwoordelijkheid van de Ligue de Football Professionnel (LFP).

De competitie verving in het seizoen 1993/94 de Division 3 en de eerste vier seizoenen bestond de competitie uit twee groepen (A en B) van elk 18 clubs. Vanaf het seizoen 1997/98 werd er overgeschakeld naar één groep van 20 clubs. Vanaf 2013 werd het aantal teruggebracht naar 18 clubs. 

De clubs komen elkaar elk seizoen twee keer tegen, één keer thuis en één keer uit. Dit betekent dat er per seizoen per club 34 wedstrijden worden gespeeld. Aan het eind van het seizoen promoveren de drie hoogst geklasseerde clubs naar de Ligue 2, terwijl de drie laagst geklasseerde clubs uit de Ligue 2 degraderen naar de Championat National. De onderste drie van de Championat National degraderen naar de Championnat National 2 (vierde divisie).

Kampioenen

Zie ook 
Ligue 1
Ligue 2
Championnat National 2
Championnat National 3

Franse voetbalcompetitie